East Alkali Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 East Alkali Creek (Alkali Creek, Fremont County), Fluss im Fremont County, Bundesstaat Wyoming
 East Fork Alkali Creek, Fluss im Bundesstaat Wyoming
 East Fork Alkali Creek (Alkali Creek, Park County), Fluss im Park County, Bundesstaat Wyoming